Макс Ве́гнер ( род. 14 января 1987) — немецкий IT-предприниматель, соучредитель и совладелец компании по онлайн продаже автозапчастей Autodoc GmbH.

Биография 
В 2002 переехал в Германию. Учился в средней школе в Берлине.

В 2008 году, вместе с двумя партнерами, Виталием Кунгелем и Алексеем Эрдле открыл компанию по онлайн продаже автозапчастей — AUTODOC GmbH. В компании занимается организационными вопросами, стратегией и планами развития.

Проживает в Берлине, где расположен главный офис компании Autodoc. Руководит офисами компании AUTODOC в Германии (г. Берлин), в Молдове (г. Кишинев) и в Украине (г. Киев, г. Одесса, г. Харьков).

В июле 2021 открыл одесский офис компании, рассчитанный на 1000 человек.

Женат. Имеет двоих детей — сына и дочь.

Примечания

Ссылки 
 

Предприниматели Германии
Благотворители